Соба́чник — многозначный жаргонизм:
 Собачник — неодобрительное название человека, занимающегося разведением или содержанием собак.
 Собачник — разговорное название работника, занятого отловом бродячих собак.
 Собачник — череда трёхраздельная.
 Собачник — технический отсек (зачастую, тесный и/или труднодоступный) летательного аппарата. Также — любой объём внутри фюзеляжа ЛА, предназначенный для провоза контрабанды.

См. также 
 Кинология — наука о собаках (собачничество).